

Patronyme 

 Carl Akeley (1864-1926), taxidermiste et explorateur américain, inventeur de la caméra Akeley ;
 Delia Akeley (1875-1970), exploratrice américaine ;
 Mary Jobe Akeley (1886-1966), exploratrice américaine, épouse de Carl Akeley.

Toponyme 

 Akeley, un village du Buckinghamshire, en Angleterre ;
 Akeley, une ville américaine dans le Minnesota.